Bedienung bezeichnet:
 das Reichen von Speisen und Gerichten, siehe Servieren
 eine Bezeichnung für das Servierpersonal, siehe Kellner
 das regelmäßige (nach Fahrplan) Befahren von Linien im öffentlichen Verkehr, siehe auch: Alternative Bedienungsformen
 die Steuerung eines Gerätes durch einen Menschen über die Benutzerschnittstelle
 das Befahren eines Gleisanschlusses zum Zwecke des Aufnehmens und/oder Absetzen von Güterwagen

Bedienen im Speziellen:
 bei Kartenspielen das Zugeben zu Trumpf oder Farbe, siehe Stich (Kartenspiel)#Farbzwang

Siehe auch:
 Bedienungsanleitung
 Bedienungssatellit